Пещера Модок, или, точнее, Скальное жилище Модок,  — археологический памятник индейцев архаического периода на востоке США. Представляет собой в строгом смысле не пещеру, а скальный навес, под которым древние обитатели этих мест могли укрываться от непогоды.

Археологи обнаружили в пещере артефакты четырёх различных этапов Архаического периода и одного более позднего этапа, позволяющие предположить, что индейцы Восточного Вудленда по своему уровню развития были сопоставимы с охотниками на крупную дичь Великих равнин.

Пещера Модок объявлена Национальным историческим памятником в 1961 году.

Ссылки 
 Служба национальных парков США — номер 66000328 

Археологические объекты в США
Достопримечательности США
Модок
География Иллинойса